Race of Champions 1975 je bila prva neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 16. marca 1975.

Dirka

Opombe
Najhitrejši krog: Tom Pryce, 1:21.1

Formula 1 sezona 1975
1975